Списки наиболее загруженных аэропортов мира по взлётам-посадкам учитывают каждый взлёт или посадку в аэропортах (по данным Airports Council International).

2009 итоговая статистика

2008 окончательная статистика

2007 окончательная статистика

2006 окончательная статистика

2005 окончательная статистика

Примечания

См. также 
 Список наиболее загруженных грузовых аэропортов мира
 Список наиболее загруженных пассажирских аэропортов мира
 Список наиболее загруженных аэропортов мира по перевозке международных пассажиров
 Список аэропортов
Списки наиболее загруженных аэропортов